Mexico - это девятый студийный альбом исландской группы GusGus, выпущенный в 2014 на лейбле Kompakt.

Список композиций 
Все песни написаны GusGus.

Чарты

Примечания 

Альбомы GusGus